Practica bezeichnet:

 eine mittelalterliche medizinische Abhandlung als praxisbezogenen Leitfaden, wie die Practica brevis des Johannes Platearius, aus der Tradition der Schule von Salerno.
 eine falsche Schreibung von Praktica

Siehe auch:
 Praktikum